Messier 12 (M12), een object aan de sterrenhemel
 M12, een maat metrisch schroefdraad
 M12 (artillerie), een Amerikaans gevechtsvoertuig
 Een verkeersweg:
 M12 (Denemarken), zie Frederikssundmotorvejen
 M12 (Noord-Ierland)
 M12 (Oekraïne)
 M12 (Wit-Rusland)
 Een voormalige verkeersweg:
 M12 (Joegoslavië)